Polarità – in chimica
Polarità – in biologia molecolare
Polarità – in filosofia
'''Polarità elettrica